Oula peut désigner :

Toponymes 

 Oula, une localité et le chef-lieu du département de Oula au Burkina Faso
 Oula, le département dont le village de Oula est le chef-lieu
 Oula, une localité située dans le département de Tchériba au Burkina Faso

Autres 
 Oula, tradition tunisienne de préparation des réserves alimentaires pour l'hiver
 Oula (2020) est une websérie écrite et interprétée par Emy LTR et Odah Sama, sur le quotidien d'un jeune couple.
 Oula, une chanson d'Aya Nakamura